

France

Sainte  
 Sainte-Opportune ou Opportune de Montreuil vers 720-770

Communes 
 Sainte-Opportune, commune du canton de Briouze, dans le département de l'Orne ;
 Sainte-Opportune-du-Bosc, commune du canton de Beaumont-le-Roger, dans le département de l'Eure ;
 Sainte-Opportune-la-Mare, commune du canton de Quillebeuf-sur-Seine, dans le département d'Eure.

Église 
 L'église Sainte-Opportune, ancienne église de Paris 
Homonymie de toponyme